

Geografia

Italia
 Cesena – comune italiano nella provincia di Forlì-Cesena
 Cesena – località di Azzano Decimo in provincia di Pordenone

Zoologia
Turdus pilaris è un uccello che viene chiamato comunemente Cesena.

Sport
, la squadra di calcio di Cesena.
Romagna Calcio a 5, già Associazione Sportiva Cesena Calcio a Cinque, squadra di calcio a 5 di Cesena.
Pallavolo Cesena, la squadra di pallavolo femminile di Cesena.

Persone
Marcello Cesena, è un attore, regista, sceneggiatore e autore televisivo e cinematografico italiano.
Michele da Cesena, è stato un religioso, teologo, filosofo francescano italiano, noto soprattutto per essere stato Generale dell'Ordine dei Frati Minori dal 1316 al 1328.